

Architettura 
 Casa – struttura utilizzata dall'uomo per ripararsi dagli agenti atmosferici
 Casa religiosa – abitazione di una comunità religiosa cattolica

Astrologia 
 Casa – suddivisione della carta natale di una persona

Cinema 
 Casa – personaggio immaginario della serie Scuola di polizia

Geografia 
 Casa – città della Contea di Perry, Arkansas (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 Casa – applicazione per i sistemi operativi iOS e watchOS

Musica 
 Casa – gruppo musicale italiano
 Casa – album di Mao e la Rivoluzione del 1997
 Casa – album di Natalia Lafourcade del 2005
 Casa – EP di Giordana Angi del 2019
 Casa – singolo di Giordana Angi del 2019
 Casa – album di Pierdavide Carone del 2021

Persone 
 Daniela Casa – cantante e compositrice italiana
 Emilio Casa – medico e storico italiano
 Giuseppe Casa – scrittore italiano

Sigle 
 Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) – azienda aeronautica spagnola
 CASA – Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo

Pagine correlate 
 La casa

Altri progetti